Dino Ciccarelli, kanadski hokejist, * 8. februar 1960, Sarnia, Ontario, Kanada.

Ciccarelli je kariero začel v klubu London Knights v ligi OMJHL, kjer je v štirih sezonah dvakrat presegel stotih točk, toda zaradi manjše postave ni bil nikoli izbran na NHL naboru. Kljub temu je po sezoni in pol pri klubu Oklahoma City Stars v ligi CHL, sredi sezone 1980/81 prestopil v NHL klub Minnesota North Stars in v svoji debitantski sezoni na 32-ih tekmah rednega dela dosegel 18 golov in 12 podaj, v končnici, kjer se je s klubom prebil vse do finala, pa je na 19-ih tekmah dosegel 14 golov in 7 podaj. Že v svoji drugi NHL sezoni je presegel mejo stotih točk, kar mu je uspelo ponoviti še v sezoni 1986/87, s klubom pa je ostal devet zaporednih sezon. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral tudi za klube Washington Capitals, Detroit Red Wings, Tampa Bay Lightning in Florida Panthers, odigral 1232 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 608 golov in 592 podaj, 141 tekem končnice, na katerih je dosegel 73 golov in 45 podaj. Leta 2010 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| London Knights
| OMJHL
| 76/77
| 
| 66
| 39
| 43
| 82
| 
| 45
| 
| 20
| 11
| 13
| 24
| 
| 14
|-
| London Knights
| OMJHL
| 77/78
| 
| 68
| 72
| 70
| 142
| 
| 49
| 
| 9
| 6
| 10
| 16
| 
| 6
|-
| London Knights
| OMJHL
| 78/79
| 
| 30
| 8
| 11
| 19
| 
| 35
| 
| 7
| 3
| 5
| 8
| 
| 0
|-
| London Knights
| OMJHL
| 79/80
| 
| 62
| 50
| 53
| 103
| 
| 72
| 
| 5
| 2
| 6
| 8
| 
| 15
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 79/80
| 
| 6
| 3
| 2
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
| 
| 5
| 5
| 1
| 6
| 
| 2
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Oklahoma City Stars
| CHL
| 80/81
| 
| 48
| 32
| 25
| 57
| 
| 45
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 80/81
| 
| 32
| 18
| 12
| 30
| 
| 29
| 
| 19
| 14
| 7
| 21
| 
| 25
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 81/82
| 
| 76
| 55
| 51
| 106
| 
| 138
| 
| 4
| 3
| 1
| 4
| 
| 2
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 82
| 
| 9
| 2
| 1
| 3
| 
| 0
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 82/83
| 
| 77
| 37
| 38
| 75
| 
| 94
| 
| 9
| 4
| 6
| 10
| 
| 11
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 83/84
| 
| 79
| 38
| 33
| 71
| 
| 58
| 
| 16
| 4
| 5
| 9
| 
| 27
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 84/85
| 
| 51
| 15
| 17
| 32
| 
| 41
| 
| 9
| 3
| 3
| 6
| 
| 8
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 85/86
| 
| 75
| 44
| 45
| 89
| 
| 51
| 
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 86/87
| 
| 80
| 52
| 51
| 103
| 
| 88
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 87
| 
| 10
| 4
| 2
| 6
| 
| 2
| 
|
|
|
|
| 
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 87/88
| 
| 67
| 41
| 45
| 86
| 
| 79
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 88/89
| 
| 65
| 32
| 27
| 59
| 
| 64
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 88/89
| 
| 11
| 12
| 3
| 15
| 
| 12
| 
| 6
| 3
| 3
| 6
| 
| 12
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 89/90
| 
| 80
| 41
| 38
| 79
| 
| 122
| 
| 8
| 8
| 3
| 11
| 
| 6
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 90/91
| 
| 54
| 21
| 18
| 39
| 
| 66
| 
| 11
| 5
| 4
| 9
| 
| 22
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 91/92
| 
| 78
| 38
| 38
| 76
| 
| 78
| 
| 7
| 5
| 4
| 9
| 
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 92/93
| 
| 82
| 41
| 56
| 97
| 
| 81
| 
| 7
| 4
| 2
| 6
| 
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
| 
| 66
| 28
| 29
| 57
| 
| 73
| 
| 7
| 5
| 2
| 7
| 
| 14
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
| 
| 42
| 16
| 27
| 43
| 
| 39
| 
| 16
| 9
| 2
| 11
| 
| 22
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
| 
| 64
| 22
| 21
| 43
| 
| 99
| 
| 17
| 6
| 2
| 8
| 
| 26
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 96/97
| 
| 77
| 35
| 25
| 60
| 
| 116
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 97/98
| 
| 34
| 11
| 6
| 17
| 
| 42
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
| 
| 28
| 5
| 11
| 16
| 
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
| 
| 14
| 6
| 1
| 7
| 
| 27
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1536
| bgcolor="#7FFF00" | 823
| bgcolor="#7FFF00" | 800
| bgcolor="#7FFF00" | 1618
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1676
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 246
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti London Knights
Hokejisti Oklahoma City Stars
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Florida Panthers
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL